Формирование — многозначное понятие.

 Формирование — постоянная или временная (сборная команда, охотничья команда, маршевые подразделения и др.) организационная единица в вооружённых силах государства и в других «силовых» структурах или вне их.
 Формирование — процесс придания формы чему-нибудь; в широком смысле под формированием понимают любой процесс, в котором чему-либо придаётся устойчивость, законченность, определенный тип или что-то создают, организовывают, составляют, соединяют…: формирование звёзд, формирование костей (оссификация), формирование Португалии, формирование понятий и т. п.
 Формирование — процесс подготовки, воспитания будущих священников и членов орденов в Католической церкви (см., например, Jesuit formation).